Bonnie Doon peut faire référence à :
 Bonnie Doon (Edmonton), quartier de la ville d'Edmonton, au Canada, cœur de la communauté francophone.
 Bonnie Doon (Victoria), village de l'État du Victoria, en Australie.